Вивиан Кон (; род. 8 февраля 1994 года, Ванкувер, Канада) — гонконгская фехтовальщица на шпагах. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, четырёхкратный призёр Азиатских игр.

Биография 
Вивиан Кон родилась 8 февраля 1994 года в канадском Ванкувере. В шесть лет вместе с родителями Вивиан переехала в Гонконг. В 11 лет девушка начала заниматься фехтованием, а до этого пробовала свои силы в танцевальном спорте и тхэквондо. Вивиан является выпускницей Стэнфордского университета по специальности «Международные отношения».

В 2014 году Вивиан выиграла свои первые медали на крупнейших международных соревнованиях, став двукратным бронзовым призёром Азиатских игр.

Кон является «первопроходцем» и рекордсменкой своего вида спорта в Гонконге. В 2016 году Вивиан отобралась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где выступила в личном зачёте. В первом раунде представительница Гонконга взяла верх над двукратной чемпионкой мира россиянкой Любовью Шутовой. Эта победа стала первой в истории страны на турнирах фехтовальщиков, проводимых в рамках Олимпийских игр. Однако Вивиан не смогла пройти дальше, уступив будущей вице-чемпионке турнира итальянке Росселле Фьяминго.

Через год, на домашнем чемпионате Азии, Кон стала вице-чемпионкой в личной шпаге. Благодаря успешным выступлениям Вивиан удостоилась чести нести флаг своей страны на церемонии открытия Азиатских игр. На главном континентальном старте четырёхлетия она вновь стала двукратной бронзовой медалисткой соревнований.

В 2019 году Вивиан добилась исторического для своей страны достижения: она стала первой в истории Гонконга медалисткой чемпионата мира, выиграв бронзовую награду.

Лучшие результаты

Чемпионаты мира 
  Бронза — чемпионат мира 2019 года (Будапешт, Венгрия)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE 

Фехтовальщики Гонконга
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года